A Benetton Formula Ltd., vagy röviden Benetton, volt Formula–1-es konstruktőr, 1986 és 2001 között vett részt a sportág küzdelmeiben. A csapat a divatáru-üzletláncáról világszerte ismert Benetton Csoport tulajdona volt. A vállalkozást 2000-ben megvásárolta a Renault autógyár. A következő évben még Benetton néven versenyeztek az autóik, 2002-ben megalakult a 2010-ig aktív Renault F1 csapat, majd 2011-től 2015-ig Lotus F1 Team néven versenyeztek. 2016-tól a Renault F1 visszavette a helyét, a 2021-es szezontól kezdve pedig Alpine F1 néven versenyeznek.

A csapat története 

A Benetton Csoport 1983-ban jelent meg a Formula–1-ben, a Tyrrell csapat szponzoraként. A következő évben az Alfa Romeo partnere volt, 1985-ben szerződött a Toleman támogatására is. A Benetton Formula Ltd. 1985 végén alakult, amikor a Benetton család megvásárolta és összeolvasztotta a Toleman és a Spirit istállókat. Az új csapat BMW turbo erőforrásokkal szerelte az autóit, később Ford motorokra váltott.

Az együttest Flavio Briatore igazgatta 1990 és 1997 között. Rocco Benetton, Luciano Benetton legkisebb fia 1998-ban csatlakozott a csapathoz, mint aerodinamikai mérnök, és Briatore helyére a Prodrive akkori igazgatóját, Dave Richardst nevezte ki csapatfőnöknek. Richards öt évig maradt a Benetton élén, majd – mivel nem értett egyet a Benetton családdal a csapat jövőjét illetően – ő is távozott. Ezután Rocco Benetton vette át az irányítást a következő három évre, később rekordösszegért eladta a tulajdonjogot a Renaultnak.

A csapat legnagyobb sikereit Michael Schumacherrel érte el, aki 19 győzelmet szerzett az összes 27-ből, és ő nyerte a csapat két egyéni világbajnoki címét is. 1995-ben, Renault motorokra váltva megszerezték egyetlen konstruktőri vb-címüket, Schumacherrel és Johnny Herberttel a volánnál. A következő idényben, két győztes szezon után Schumacher Nigel Stepney főszerelővel, Ross Brawn versenymérnökkel, Rory Bryne főtervezővel és 11 másik kulcsszereplővel a Ferrarihoz távozott. Ezután a Benetton meg sem tudta közelíteni korábbi sikereit.

2000. március 16-án a csapatot 120 millió USD-ért megvásárolta a Renault. Az újjászervezés első lépéseként visszahozták Flavio Briatorét csapatfőnöknek. Az utolsó, Benetton néven futott évben, 2001-ben a két versenyző, Jenson Button és Giancarlo Fisichella gyakran csak az utolsó sorok valamelyikéből indulhatott a versenyeken. A rossz szereplést részben a Renault forradalmian új, 110 fokos hengerszögű motorjának tulajdonították. Ahogy gyűltek a tapasztalatok, úgy javult az autók teljesítménye. Az évad végén Fisichella egyszer a dobogón tudott végezni Michael Schumacher és David Coulthard mögött, így szépen búcsúzott a Benetton név a Formula–1-től.

Ellentmondások 
Az 1994-es szezon során a vetélytársak néhányan közül megvádolták a Benettont, hogy kijátssza az FIA elektronikus segédeszközökre (kipörgésgátló és rajtautomatika) vonatkozó tiltását. A megindított vizsgálat kimutatta, hogy a Benetton B194 autókban valóban volt a rajtolást segítő szoftver, ám rivális csapatoknál is számos szabálytalanságot találtak. Arra azonban az FIA nem talált egyértelmű bizonyítékot, hogy ezeket ténylegesen használták is, így az összes érintett megúszta minimális büntetéssel. Kipörgésgátló szoftvert egyáltalán nem találtak a Benetton autóiban.

Flavio Briatore, aki ez idő tájt a csapat főnöke volt, 2001-ben így nyilatkozott: "Az egyetlen bűnünk az volt, hogy akkoriban még túl tapasztalatlanok voltunk, az emberek pedig túl gyanakvók." Mindezek ellenére nemrég, amikor Michael Schumacher egyik régi B194-es autóját eladásra kínálták, az ismertetőben az állt, hogy "eredeti állapotában, kipörgésgátlóval".

Ugyanebben az évben a Benetton eltávolította az autókból az üzemagyagtöltésnél használt szűrőt, hogy gyorsabb tankolást tegyen lehetővé. Nagy valószínűséggel ez eredményezte Jos Verstappen autójának kigyulladását a hockenheimi német nagydíjon.

A nemzetiség kérdése 

A Benetton az 1995-ös konstruktőri világbajnoki címet brit csapatként nyerte. 1986 óta a csapat brit licenccel rendelkezett, mivel jogelődei, a Toleman és a Spirit szintén britek voltak, tehát ha nyert valamelyik versenyzőjük, akkor a díjkiosztáson a God Save the Queent játszották el a győztes csapat tiszteletére. A Benetton család azonban szerette volna, ha nemzetiségükre tekintettel az olasz himnuszt játsszák el ilyen alkalmakkor, ezért a csapat 1996-tól 2001-ig olasz színekben versenyzett. Erre mindazonáltal csak egyszer került sor, az 1997-es német nagydíjon, amikor Gerhard Berger saját maga és a Benetton utolsó győzelmét szerezte. (A 2002-es átalakulás óta a Renault francia licenccel versenyez, a La Marseillaise-t először a 2003-as magyar nagydíjon játszották el a csapat tiszteletére.)

Híres versenyzőik 

A Benettonnál megfordult versenyzők közül kiemelendő Gerhard Berger, aki a csapat első és utolsó győzelmét szerezte, 11 év különbséggel. Két egyéni világbajnoki cím fűződik Michael Schumacher nevéhez, de megfordult itt a korábbi világbajnok Nelson Piquet és Jenson Button is.

 Jean Alesi
 Gerhard Berger
 Thierry Boutsen
 Martin Brundle
 Jenson Button
 Teo Fabi
 Giancarlo Fisichella
 Johnny Herbert
 Jyrki Järvilehto
 Roberto Moreno
 Alessandro Nannini
 Riccardo Patrese
 Nelson Piquet
 Michael Schumacher
 Jos Verstappen
 Alexander Wurz

Teljes Formula–1-es eredménysorozat 
(jelmagyarázat) (a vastag számok pole pozícióból elért eredményt jelölnek)

Jegyzetek

További információk 

 United Colors of Benetton

Megszűnt Formula–1-es csapatok